Ла Пенсион има више значења:

 Ла Пенсион (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пенсион, Куадра (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику